Automobile Club est le nom porté par de nombreuses sociétés d'assistance automobile ou associations d'usagers de la voiture.

 Allgemeiner Deutscher Automobil Club (ADAC) en Allemagne ;
 Association américaine des automobilistes ;
 Royal Automobile Club of Belgium ;
 Association canadienne des automobilistes ;
 Automobile Club Association en France ;
 Automobile Club de France ;
 Automobile Club féminin de France ;
 Automobile Club de l'Ouest (ACO) en France ;
 Automobile Club du Mont-Blanc en Haute-Savoie ;
 Automobile Club basco-béarnais en France (Pyrénées-Atlantiques) ;
 Automobile Club de Monaco ;
 Royal Automobile Club au Royaume-Uni ;
 Automobile Club suisse ;
 Club Identicar.

Lien externe 
 

 
Homonymie d'automobile